Во се може односити на:

 Во
 Во (Виченца)
 Кантон Во